Хаугвиц () — саксонская фамилия. Известные носители:

 Хаугвиц, Анна Маргарета фон (1622—1673) — немецкая графиня, жена шведского государственного деятеля и военачальника Карла-Густава Врангеля.
 Хаугвиц, Кристиан фон (1752—1832) — прусский государственный деятель.
 Хаугвиц, Иоганн IX фон (1524—1595) — епископ Дрезден-Мейсена с 1555 по 1559.
 Хаугвиц, Фридрих Вильгельм фон (1702—1765) — государственный и политический деятель Австрийской империи.